Семён Коле́сников:
 Колесников, Семён Гаврилович (1909—1945) — танкист, Герой Советского Союза.
 Колесников, Семён Ефремович (1921—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Колесников, Семён Иванович (1893—1949) — министр лесного хозяйства Белорусской ССР.
 Колесников, Семён Никитович (1911—1975) — Герой Советского Союза.